Ранчо Наолинко има више значења:

 Ранчо Наолинко, Кинта Ермоса (Хучике де Ферер), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ранчо Наолинко (Сан Хуан Еванхелиста), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику